Tammes ist der Familienname folgender Personen:

 Arnold Tammes (1907–1987), niederländischer Dichterjurist
 Fred Tammes (* 1937), niederländischer Kameramann
 Jantine Tammes (1871–1947), niederländische Botanikerin
 Klaas Tammes (* 1948), niederländischer Politiker und Autor
 Pieter Merkus Lambertus Tammes (1903–1980) niederländischer Botaniker und bildender Künstler

Siehe auch:
 Tammesproblem